Steve Peters (né le  à Peterborough, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1976-1977 || Petes de Peterborough || AHO || 62 || 6 || 10 || 16 || 48 || - || - || - || - || -
|-
| 1977-1978 || Flyers de Niagara Falls || AHO || 67 || 18 || 38 || 56 || 49 || - || - || - || - || -
|-
| 1978-1979 || Generals d'Oshawa || AHO || 64 || 36 || 56 || 92 || 70 || - || - || - || - || -
|-
| 1979-1980 || Generals d'Oshawa || AHO || 21 || 13 || 14 || 27 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 1979-1980 || Spitfires de Windsor || AHO || 39 || 24 || 30 || 54 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 1979-1980 || Rockies du Colorado || LNH|| 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|- 
| 1979-1980 || Texans de Fort Worth || LCH || - || - || - || - || - || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 1980-1981 || Texans de Fort Worth || LCH || 34 || 4 || 5 || 9 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 1980-1981 || Mohawks de Muskegon || LIH || 38 || 6 || 20 || 26 || 8 || 3 || 1 || 0 || 1 || 5
|-
| 1981-1982 || Cougars de Prince George || LCH || 79 || 13 || 28 || 41 || 15 || - || - || - || - || -
|-
| 1982-1983 || Mohawks de Muskegon || LIH|| 80 || 38 || 58 || 96 || 33 || 4 || 0 || 4 || 4 || 2
|-
| 1983-1984 || SC Riessersee || Bundesliga || 46 || 22 || 29 || 51 || 60 || - || - || - || - || -
|-
| 1985-1986 || SaiPa Lappeenranta || SM-liiga || 32 || 6 || 7 || 13 || 58 || - || - || - || - || -
|- 
| 1986-1987 || HIFK || SM-liiga || 40 || 9 || 4 || 13 || 22 || 5 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 1987-1988 || KooKoo Kouvola || SM-liiga || 44 || 9 || 18 || 27 || 52 || - || - || - || - || -
|- 
| 1988-1989 || Tappara Tampere || SM-liiga || 38 || 5 || 14 || 19 || 28 || 8 || 0 || 0 || 0 || 18
|- 
| 1989-1990 || SaiPa Lappeenranta || SM-liiga || 43 || 4 || 11 || 15 || 28 || - || - || - || - || -

| 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en janvier 1960
Naissance à Peterborough (Ontario)
Choix de repêchage des Rockies du Colorado (LNH)
Joueur des Petes de Peterborough
Joueur des Flyers de Niagara Falls
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur des Rockies du Colorado (LNH)
Joueur des Texans de Fort Worth
Joueur des Mohawks de Muskegon
Joueur des Cougars de Prince George
Joueur du SC Riessersee
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du HIFK
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur du Tappara
Attaquant de hockey sur glace